Jan Antoni Langenhahn (starszy) (1700-1757) – rzeźbiarz toruński
 Jan Antoni Langenhahn (młodszy) (1737-1795) – rzeźbiarz toruński